Осман I (1258-1324) — правитель бейлика в Малій Азії, засновник Османської імперії
 Осман — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область, Росія